Benjamin Fleischmann, een pianist
Martin Fleischmann, een elektrochemicus
Fleischmann, een modeltreinfabrikant 
Fleischmanns glaskikker